instant messaging (IM), communicatiekanaal op internet
meester (schaken) (international master, IM), officiële titel voor sterke schakers
Imaginair deel (Im), imaginair deel van een complex getal
inoffizieller Mitarbeiter (IM), code voor een STASI-informant in de voormalige DDR
in memoriam (tekst) (i.m.), tekst geschreven ter herdenking van een overledene
in margine, zie marginalia (boek)
Ironman (triatlon), wedstrijdserie in het triatlon
.im, internetlandextensie voor de Isle of Man
I.M. (boek), boek van Connie Palmen over haar beleving van Ischa Meijer 
I.M. (serie), tv-drama uit 2020, gebaseerd op bovenstaand boek
ingezonden mededeling (i.m.), oftewel een (kranten)advertentie

Personen 
Daniel Im, Amerikaans golfer
Dami Im,  Zuid-Koreaans-Australisch zangeres

Zie ook
In memoriam (doorverwijspagina)